

Carriera 
Cresciuto nelle giovanili dei , l’11 marzo 2016 passa agli inglesi del  con i quali comincia a giocare nelle squadre giovanili.

Nel maggio 2017 viene convocato per due volte con la prima squadra, senza mai esordire. Il 5 luglio 2019 lascia la squadra riserve dei Red Devils per passare al , club militante nella terza serie inglese. Il 7 giugno 2021 viene annunciato che lui non rinnoverà il contratto in scadenza con il club.

Dopo due stagioni al Rotherham, con cui colleziona 65 presenze e una rete, passa al .
Il 4 dicembre 2021, dopo un lungo infortunio, torna in campo partendo da titolare contro il  e venendo sostituito all'82º minuto.

Nazionale 
Il 29 maggio 2018 esordisce con la Nazionale statunitense, sostituendo al 74º minuto Eric Lichaj, nell’amichevole giocata contro la Bolivia al Talen Energy Stadium di Philadelphia.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 22 gennaio 2022.

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale statunitense